Рыжевщина  — топоним:

Беларусь 
 Рыжевщина — хутор, Друевский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Рыжевщина — деревня, Круглицкий сельсовет, Чашникский район, Витебская область